Esistono più comuni francesi con questo nome

Salles – Gironda
Les Salles (Loira)
Salles – Lot e Garonna
Salles – Alti Pirenei
Salles – Deux-Sèvres
Salles – Tarn

Pagine correlate 
 Sales – pagina di disambiguazione